Stop Making Sense – film del 1984 diretto da Jonathan Demme
 Stop Making Sense – album dei Talking Heads del 1984